

Miejscowości w Polsce i na Ukrainie 
 Ryczki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Ryczki – część wsi Borki w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów

 Ryczki – wieś na Ukrainie